Ива́н Миха́йлович Покро́вский (1865—1941) — русский церковный историк, ординарный профессор Казанской духовной академии. Дважды становился лауреатом Уваровской премии.

Биография 
Родился  года в селе Колдарово (Колдары, Колударово) Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье священника.

В 1880 году окончил 2-е Тамбовское духовное училище по 2-му разряду, в 1886 году — Тамбовскую духовную семинарию по 1 разряду. Служил псаломщиком в Евдокиевском кладбищенском храме Липецка, затем надзирателем в 1-м (1887) и 2-м (1889) Тамбовских духовных училищах.

В 1891—1895 годах учился в Казанской духовной академии. После окончания академии со степенью кандидата богословия в течение следующего учебного года состоял в ней профессорским стипендиатом и с 1896 года исполнял обязанности доцента по кафедре истории Русской церкви. В 1898 году получил степень магистра богословия за диссертацию «Русские епархии XVI-XIX вв. Т. 1: XVI и XVII вв.» и был  утверждён в звании доцента.

С 1898 года надворный советник, секретарь Общества вспомоществования недостаточным студентам. Заведующий редакционными делами по академическим изданиям (1900–1904), коллежский советник (1902).

В 1906 году произведён в чин статского советника. В 1907 году получил степень доктора церковной истории за диссертацию «Казанский архиерейский дом, его средства и штаты, преимущественно до 1764 года».

С 16 июня 1908 года сверхштатный профессор Казанской духовной академии, 25 октября штатный экстраординарный профессор. С 19 августа 1909 года по 1918 год ординарный профессор кафедры истории Русской церкви.

С 1905 по 1907 год редактор журнала «Известия по Казанской епархии». Составил обстоятельные исторические описания монастырей Казанской епархии по заказу настоятелей этих обителей: Седмиозерной пустыни, Свияжского Иоанно-Предтеченского.

Советом Казанской духовной академии направлялся представителем Академии на XI, XIV и XVI всероссийские археологические съезды в Киеве, Чернигове и Пскове. Избран пожизненным действительным
членом Владимирской, Тамбовской, Нижегородской учёных архивных комиссий, Императорского Московского археологического института, Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Один из учредителей и член Церковного историко-археологического общества Казанской епархии.

В 1917 году Работал в I, II, III, V, VII, VIII и IX отделах Предсоборного совета; член Поместного собора Православной Российской Церкви, участвовал в 1–2-й сессиях, член II, V, XI, XII, XVI, XIX Отделов.

С 1918 года преподаватель арифметики на 1-х Казанских красноармейских курсах, пытался сохранить Раифский монастырь, ходатайствуя о передаче его земель Казанскому университету. С 1919 года заведующий историко-культурной и бытовой секцией Казанского губернского архива, член и председатель комиссии по охране архивных фондов и музейных памятников Казани и Казанской губернии.

В 1921 году вместе с ректором, епископом Анатолием (Грисюком) и другими профессорами осуждён на год лишения свободы условно за «нелегальное существование академии», хотя в законном порядке она ещё не была ликвидирована.

С 1926 года заведующий объединённой библиотекой Татарского ЦИКа, Совнаркома и Госплана, архивариус Статистического управления и Государственной плановой комиссии Татарской АССР. Фактически был первым создателем и хранителем Национального архива Татарстана и других крупных архивов республики.

31 августа 1930 года арестован. Обвинялся вместе с другими профессорами академии в «организации на территории ТАССР филиала Всесоюзного центра церковно-монархической организации „Истинно-православная церковь“ <…> высказывался за необходимость борьбы за воспитание детей в духе церковно-приходских школ, отстаивая в суждениях благоденственное влияние царей на русскую жизнь <…>  Участвовал в обсуждении методов борьбы с Соввластью в доме профессора НЕСМЕЛОВА В. И., разделяя политическую платформу Казанского филиала Всесоюзного центра церковно-монархической организации „Истинно-Православной Церкви“». Виновным себя не признал. В 1932 году постановлением особого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР приговорён к 3 годам ссылки в Казакскую АССР года. Поскольку страдал от эмфиземы лёгких, астмы и сердечной недостаточности, Постановлением Президиума ЦИК СССР от 22.07.1932 ему было разрешено свободное проживание в порядке частной амнистии.

С 1932 года заведующий складом хирургической клиники Казанского медицинского института. С 1935 года на пенсии. В 1940 году передал в дар государственному музею Татарской АССР ценнейшие книги и документы.

Скоропостижно умер 19 апреля 1941 года от сердечного приступа во время передачи в дар музею документов по истории расстрела крестьян в селе Бездна Спасского уезда. Похоронен на Арском кладбище в Казани.

В 1964 году посмертно реабилитирован Постановлением Верховного суда ТАССР. Дом, который в 1902 году построил и в котором жил до самой смерти, постановлением кабинета министров республики Татарстан назван «домом Покровского», признан памятником истории республиканского значения и занесён в Государственный охранный реестр, а на доме установлена мемориальная доска.

Семья 
Обвенчан с Верой Игнатьевной Акатьевой (1901), дети: Петр, Татьяна, Зинаида, Надежда.

Награды 
 орден Св. Анны 2-й (1913) и 3-й ( 1905) степени
 орден Св. Станислава 2-й (1909) и 3-й (1901) степени
 орден Св. Владимира 4-й степени 
 серебряная медаль в память царствования Императора Александра III

Библиография 
 Русские епархии в XVI—XIX вв., их открытие, состав и пределы: Опыт церковно-историч., стат. и геогр. исследования. Т.1 , Т.2 
 XVI—XVII вв. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1897. — 602 с. разд. паг., 3 л. карт., табл.
 XVIII-й век. — Казань: Центр. тип., 1913. — [4], 892, XVIII, 48 с.
 Значение высшей русской иерархии и исторические условия ее служения церкви и государству до XVIII века.  — Казань: типо-лит. Ун-та, 1898. — 42 с.
 Историко-археологическая, статистическая и бытовая записка о приходе в с. Раеве. — Тамбов, 1899.
 Церковно-археологические и исторические вопросы на XI Археологическом съезде в Киеве. — Казань: тип. Ун-та, 1899. — 41 с.
 Заботы высокопреосвященнейшего митр. Палладия о духовно-учебных заведениях и духовенства в период управления его Тамбовскою епархиею // Православный собеседник. — 1899. — № 1.
 К столетию кафедры татарского языка в духовно-учебных заведениях г. Казани (1800—1900 гг.). — Казань: тип. Ун-та, 1900. — 34 с.
 Бортничество (пчеловодство) как один из видов натурального хозяйства и промысла близ Казани в XVI—XVII вв. — Казань: типо-лит. Ун-та, 1900. — 7 с., 1 л. табл.
К истории казанских монастырей до 1764 года . — Казань: типо-лит. Ун-та, 1902. — 80 с.
 К вопросу о наследственном праве церковных учреждений, в частности Казанского архиерейского дома, в конце XVII века. — Казань, 1902.
 Памяти Александра Алексеевича Дмитриева. — Казань, 1903.
 Историко-статистическое описание церквей и приходов Казанской епархии. Вып. 2–3. — Казань, 1904–1916.
 Явленная чудотворная Казанская икона божией матери: (По поводу святотатств. похищения ее из Казан. жен. монастыря 29 июня 1904 г.) — Казань: типо-лит. Ун-та, 1904. — 34 с.
 Печальная годовщина со дня похищения явленной чудотворной Казанской иконы Божьей Матери в Казани. — Казань, 1905.
 Свияжский второклассный Иоанно-Предтеченский женский монастырь и его святыни / Сост. И. М. Покровский. — Казань: изд. монастыря, 1905 (типо-лит. насл. М. Чирковой). — 36 с. : ил.
 Окраины города Казани в XVI—XVIII веках (Забулац., Арханг. и Ягод. слободы). — Казань, 1905. — 22 с.
 К 350-летнему юбилею Казанской епархии // Известия по Казанской епархии. — 1905. — № 26/27.
 Казанский архиерейский дом, его средства и штаты преимущественно до 1764 года . — Казань: Центр. тип., 1906. — 803 с. разд. паг., 3 л. ил.
 Средства и штаты великорусских архиерейских домов со времени Петра 1-го до учреждения духовных штатов в 1764 г. : Общ. доп. очерк к исследованию «Казанский архиерейский дом, его средства и штаты преимуществ. до 1764 года» / И. М. Покровский. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1907. — [2], 140, 76 с.
Гермоген, митрополит казанский и астраханский, впоследствии патриарх всероссийский, первый местный духовный писатель-историк, и его заслуги для Казани . — Казань: типо-лит. Ун-та, 1907. — 28 с.
 Филарет (Амфитеатров), архиепископ Казанский (1828—1836), впоследствии митрополит Киевский (1837—1857), и его деятельность до вступления на митрополию. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1908. — 37 с.
 Высокопреосвященнейший Димитрий (Самбикин), Архиепископ Казанский и Свияжский // Православный собеседник. — 1908. — № 5.
 XIV Всероссийский археологический съезд в г. Чернигове 1908 г. — Казань: Центр. тип., 1909. — 112 с., 5 л. ил.
 К истории поместного и экономического быта в Казанском крае в половине XVII века . — Казань: типо-лит. Казан. ун-та, 1909. — [2], XIV, 107 с.
 Екатерининская комиссия о составлении Проекта нового уложения и церковные вопросы в ней (1766—1771). — Казань: Центр. тип., 1910. — 136 с.
 Русское духовенство, его патриотизм и деятельность в защиту православия и законной национальной царской власти в смутное время и при избрании на русский царский престол боярина Михаила Федоровича Романова. — Казань: Центр. тип., 1913. — 56 с.
 Казань и казанцы в истории воцарения Дома Романовых на русском царском престоле. — Казань: Центр. тип., 1913. — 16 с.
 Святитель Ефрем, митрополит Казанский и Свияжский и его церковно-политическая деятельность в смутное время начала XVII века. — , 1913.
 Матфей, митрополит Казанский и Свияжский // Церковные ведомости. — 1915. — № 3–4, 8.
 Прот. Евфимий Малов [Некролог] // Известия по Казанской епархии. — 1918. — № 11/12.
 Памяти профессора Н. Ф. Катанова // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. — 1923. — Т. 32. Вып. 2.

Примечания

Литература 
 
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — : Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.
 Казанский миссионер // Православный собеседник. — 2016. — № 1.
 Письма к П. В. Знаменскому, А. Г. Лушникову и родным // Фёдоров С. Село Раево Ивана Покровского. Историко-генеалогические очерки. — , 2016. — С. 105–111, 113, 185–189, 227.

Ссылки 
 Иван Михайлович Покровский 
 Покровский Иван Михайлович 
 Покровский Иван Михайлович  

Историки по алфавиту
Доктора церковной истории
Выпускники 2-го Тамбовского духовного училища
Умершие от сердечной недостаточности
Профессора Казанской духовной академии
Лауреаты Уваровской премии
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Репрессированные в СССР
Репрессированные в Татарстане
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Арском кладбище